Desmoscolecidae är en familj av rundmaskar. Desmoscolecidae ingår i ordningen Desmoscolecida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Desmoscolecidae 104 arter. 

Desmoscolecidae är enda familjen i ordningen Desmoscolecida. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Desmoscolecidae